Ringleader of the Tormentors — восьмой сольный студийный альбом Morrissey, вышедший в 2006 году. Диск занял первое место в чарте Великобритании и 27 в США.

Список композиций

Синглы 
 "You Have Killed Me" (27 марта, 2006) UK #3
 "Good Looking Man About Town" (Morrissey/Whyte)
 "I Knew I Was Next" (Morrissey/Tobias)
 "Human Being" (Johansen/Thunders)
 "The Youngest Was the Most Loved" (5 июня, 2006) UK #14
 "If You Don't Like Me, Don't Look At Me" (Morrissey/Tobias)
 "A Song From Under The Floorboards" (Devoto)
 "Ganglord" (Morrissey/Whyte)
 "In the Future When All's Well" (21 августа, 2006) UK #17
 "Christian Dior" (Morrissey/Boorer)
 "I'll Never Be Anybody's Hero Now" (live 28 мая 2006)
 "To Me You Are A Work Of Art" (live 28 мая 2006)
 "I Just Want to See the Boy Happy" (3 декабря, 2006) UK #16
 "Sweetie-Pie" (Morrissey/Farrell)
 "I Want The One I Can't Have" (Живое выступление в Royal Albert Hall 17 сентября 2002) (Morrissey/Marr)
 "Speedway" (Живой концерт в Royal Albert Hall 17 сентября 2002) (Morrissey/Boorer)
 "Late Night Maudlin Street" (Живое выступление в Royal Albert Hall 17 сентября 2002) (Morrissey/Street)

Участники записи

Группа 
 Моррисси - Вокал
 Alain Whyte - Гитара и бэк-вокал
 Boz Boorer - Гитара
 Jesse Tobias - Гитара
 Gary Day - Бас-гитара
 Matt Chamberlain - Ударные
  Michael Farrell - Фортепиано, орган, клавишные, трубы, тромбон и перкуссия

Струнные аранжировки 
 Ennio Morricone - "Dear God Please Help Me"

Детский хор в "The Youngest Was the Most Loved", "The Father Who Must Be Killed" and "At Last I Am Born"
 Laura Adriani
 Gaia e Andrea Baroni
 Niccolo Centioni
 Julia D'Andrea
 Alice e Ester Diodovich
 Marco Lorecchio
 Charlotte Patrignani

Примечания 

Альбомы Моррисси
Альбомы 2006 года
Альбомы Sanctuary Records
Альбомы, спродюсированные Тони Висконти